Bentheim-Alpen fue un efímero condado del Sacro Imperio Romano Germánico, creado como una partición de Bentheim-Steinfurt en 1606. Fue incorporado a Bentheim-Steinfurt en 1629.

Conde de Bentheim-Alpen (1606-1629) 
 Federico Ludolph (1606-1629)

Estados y territorios fundados en 1606
Estados y territorios desaparecidos en 1629
Condados del Sacro Imperio Romano Germánico
Antiguos estados y territorios del estado de Renania del Norte-Westfalia